Саїдов; Саідов

Жінки 
 Саїдова Галина Каримівна (* 1956) — міністр економіки Республіки Узбекистан з 2011 року.
 Саідова Світлана Бурханівна — головний тренер штатної команди національної збірної команди України з синхронного плавання, кавалер ордена Княгині Ольги ІІ ступеня.

Чоловіки 
 Саїдов Акмаль Холматович (* 1958) — радянський і узбецький державний діяч та вчений-юрист.
 Саїдов Алікаді Магомедович (* 1999) —  російський футболіст.
 Саїдов Алірза Узаїрович (1932—1978) — лезгинський поет, автор віршів, балад, поем.
 Саїдов Бауді Магомедович (1933—2011) — бригадир тракторно-рільничої бригади, Герой Соціалістичної Праці.
 Саїдов Білал Саїдович (1914—1994) — чеченський письменник, поет, драматург.
 Саїдов Джура Камалович (1909—1999) — радянський і узбецький ботанік, лауреат Державної премії СРСР.
 Саїдов Зайд Шерович (* 1958) — таджицький державний діяч, підприємець і політик.
 Саїдов Ібрагім Магомедсаїдович (* 1985) — російський і білоруський борець вільного стилю, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Каміль Саїдов (* 1989) — таджицький футболіст.
 Саїдов Ренат Малікович (* 1988) — російський дзюдоїст, переможець етапів Кубка світу, призер чемпіонатів світу.
 Саїдов Рустам Тухтасинович (* 1978) — узбецький боксер надважкої ваги, призер Олімпійських ігор, чемпіон Азійських ігор і Азії, призер чемпіонату світу.
 Саїдов Шаміль Магомедбаширович (* 1982) — російський футболіст.

Примітки